Торговля  в России — совокупность торговых организаций и предприятий в России, занимающихся торговыми операциями; значительный источник налоговых поступлений в бюджет страны либо региона. 
 Оптовая торговля в России
 Розничная торговля в России

История 

 Торговля в СССР

По регионам 
 Торговля в Москве (см. Экономика Москвы , :категория:Торговые центры Москвы , :категория:Рынки Москвы)
 Торговля в Петрозаводске

См. также 
 Внешняя торговля России
 Электронная торговля